Henry Tottie kan syfta på:

* Henry Tottie (1825–1902), svensk grosshandlare
 Henry Tottie (1856–1913), svensk biskop
 Henry Tottie (1888–1952), svensk general